Lista dei personaggi della serie animata Transformers
 Lista dei personaggi della serie di film Transformers